Voskehat peut désigner:
 Voskehat (Aragatsotn), communauté rurale du marz d'Aragatsotn, en Arménie.
 Voskehat (Armavir), communauté rurale du marz d'Armavir, en Arménie.